Il doppio femminile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Pam Shriver che hanno battuto in finale Barbara Jordan e Elizabeth Smylie 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosie Casals /  Leslie Allen (quarti di finale)

 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)
 Sherry Acker /  Lele Forood (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1983